Amerikai Egyesült Államok
 Albin, minnesotai település
 Albin, virginiai település
 Albin, wyomingi település
egyéb
Albin (keresztnév)